El término discurso fúnebre puede referirse a:

 «Discurso fúnebre», antipoema de Nicanor Parra del libro Versos de salón (1962)
 Discurso fúnebre de Demóstenes
 Discurso fúnebre de Pericles